Лютеранская кирха — протестантский храм в Минске в стиле классицизма .

Построен в 1846 году, разрушен после Великой Отечественной войны. Стоял на Новом Месте примерно там, где сейчас находится здание с выходом на станцию метро Октябрьская и ресторан «Патио Пицца».

История 

В 1846 году на улице Захаровской на месте бывшего деревянного храма была построена довольно большая кирпичная лютеранская церковь (кирха).

В 1930-е годы советская власть ликвидировала лютеранскую общину, а храм закрыли и превратили в первый в Белоруссии звуковой кинотеатр для детей «Вести дня».

Здание пострадало во время Великой Отечественной войны, позже полностью снесено.

Архитектура 
Основной объём прямоугольный в плане с полукруглой алтарной апсидой и притвором, завершенным башней-звонницей в виде ротонды с восемью колоннами тосканского ордера и полусферическим куполом. Стены здания ритмично разделены мансардами. К церкви с северо-востока пристроили двухэтажное здание, в котором жил пастор. Его главный фасад, симметричный по композиции, выходил на улицу Захарьевскую (ныне пр. Независимости) и завершалась ступенчатым чердаком .

Примечания

Литература 
 Архітэктура Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. — Мн.: БелЭн, 1993. — 620 с. — ISBN 5-85700-078-5.
 Мінск. Стары і новы / аўт.-склад. У. Г. Валажынскі; пад. рэд. З. В. Шыбекі. — Мінск: Харвест, 2007. — 272 с.: іл. — ISBN 978-985-16-0092-8.

Ссылки 
 Кирха (Минск) на Radzima.org
 Кирх Архивировано 28 января 2010 г.в Минск старый и новый

Храмы Минска
Появились в 1846 году
Соборы Белоруссии
Страницы с непроверенными переводами
Недействующие лютеранские храмы Белоруссии